Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf, född 21 juni 1863 i Heidelberg, död 3 oktober 1932 i Heidelberg, var en tysk astronom.

Wolf blev 1890 docent, 1893 extra ordinarie professor vid universitetet i Heidelberg och direktor för det astrofysikaliska observatoriet på Königstuhl vid Heidelberg samt 1901 ordinarie professor i astrofysik och geofysik vid nämnda universitet.

Wolf gjorde många betydelsefulla studier inom olika grenar av astrofysiken och den praktiska astronomin. Särskilt kända är hans många upptäckter på fotografisk väg av nya småplaneter, hans kometupptäckter och upptäckter av ett stort antal tidigare okända nebulosor och av nya variabla stjärnor. Av störst betydelse för stellarastronomin var hans fotografiska studier av Vintergatans struktur. Han påvisade flera mycket mörka områden i Vintergatan. Tillsammans med Edward Barnard, påvisade han att de är mörka nebulosor som absorberar ljuset från bakomliggande stjärnor. Wolf lämnade även viktiga bidrag till kunskapen om stjärnornas och nebulosornas spektra samt till bestämningen av stjärnornas egenrörelser.

En av Wolf 1884 upptäckt periodisk komet bär i litteraturen hans namn, Wolfs komet. Han blev 1922 ledamot av svenska Vetenskapsakademien. Han tilldelades Jules Janssens pris 1912, Royal Astronomical Societys guldmedalj 1914 och Bruce-medaljen 1930.

Wolf upptäckte totalt 248 asteroider, vara 20 tillsammans med andra astronomer.

Han upptäckte även fyra Supernovor.

Uppkallat efter honom 
 Wolf - en krater på månen
 827 Wolfiana - en asteroid
 1217 Maximiliana - en asteroid
 1152 Pawona, en småplanet är uppkallad efter både Max Wolf och Johann Palisa. Namnet föreslogs av den svenske astronomen Bror Asplind. Pawona är en kombination av "Palisa" och "Wolf" (Pa, Wo) med ett latinskt feminint suffix.

Supernovor upptäckta av Max Wolf

Kometer upptäckta av Max Wolf

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av MF Wolf

Källor

Noter

Externa länkar 

Tyska astronomer
Astrofysiker
Tyska professorer i fysik
Personer verksamma vid Heidelbergs universitet
Ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien
Mottagare av Jules Janssens pris
Mottagare av Royal Astronomical Societys guldmedalj
Mottagare av Brucemedaljen
Astronomer under 1800-talet
Astronomer under 1900-talet
Tyska forskare under 1800-talet
Tyska forskare under 1900-talet
Personer från Heidelberg
Födda 1863
Avlidna 1932
Män
Ugglan
Alumner från Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg